Соколовские:

 Соколовские () — дворянский род.
 Соколовские, Соколовская, Соколовская (Шампанур),  Соколовский, Соколовской — упразднённая деревня в Санчурском районе Кировской области. Снята с учёта 09.03.1987. Координаты 57° 05' С.Ш. 47° 20' В.Д.